Justine Henin var titelförsvarare, men slutade med tennisen 14 maj, 2008.

Ana Ivanovic vann finalen med 6–4, 6–3, mot Dinara Safina.

Seedning

 Maria Sharapova (Fjärde omgången)
 Ana Ivanovic (Mästare)
 Jelena Jankovic (Semifinal)
 Svetlana Kuznetsova (Semifinal)
 Serena Williams (Tredje omgången)
 Anna Chakvetadze (Andra omgången)
 Elena Dementieva (Kvartsfinal)
 Venus Williams (Tredje omgången)
 Marion Bartoli (Fjärde omgången)
 Patty Schnyder (Kvartsfinal)
 Vera Zvonareva (Fjärde omgången)
 Agnes Szavay (Tredje omgången)
 Dinara Safina  (Final)
 Agnieszka Radwanska (Fjärde omgången)
 Nicole Vaidisova (Första omgången)
 Victoria Azarenka ''(Fjärde omgången)

 Shahar Peer ''(Första omgången)
 Francesca Schiavone ''(Tredje omgången)
 Alize Cornet ''(Tredje omgången)
 Sybille Bammer ''(Första omgången)
 Maria Kirilenko ''(Andra omgången)
 Amelie Mauresmo ''(Andra omgången)
 Alona Bondarenko ''(Fjärde omgången)
 Virginie Razzano ''(Första omgången)
 Nadia Petrova ''(Tredje omgången)
 Flavia Pennetta ''(Första omgången)
 Katarina Srebotnik ''(Fjärde omgången)
 Dominika Cibulkova ''(Tredje omgången)
 Anabel Medina Garrigues ''(Tredje omgången)
 Caroline Wozniacki ''(Tredje omgången)
 Ai Sugiyama ''(Andra omgången)
 Karin Knapp ''(Tredjhe omgången)

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Undre halvan

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Externa länkar
Lottning och Kvallottning

Franska öppna 2008